Srpci kan syfta på följande platser:

Nordmakedonien 

 Dolno Srpci, ort, Opsjtina Mogila, 
 Srpci, ort, Opsjtina Bitola,